Druga crnogorska nogometna liga je drugo nogometno natjecanje u Crnoj Gori u kojoj se 12 klubova bori za ulazak u najelitniji razred crnogorskog nogometa. Po završetku sezone, samo 1 klub ima osiguran nastup u prvoj ligi, dok drugo i trećeplasirani idu u doigravanje. Prva utakmica play-off-a igra se između 1. i 3. lipnja, dok se završna odigrava između 5. i 9. istog mjeseca. Samo se u sezoni 2007./08. prva utakmica igrala 28. svibnja, a druga 1. lipnja.

Sudionici

Sezona 2016./17. 
 Mornar, Bar
 Berane, Berane
 Radnički, Berane
 Cetinje, Cetinje
 Igalo, Igalo (Herceg-Novi)
 Čelik, Nikšić
 Jezero, Plav
 Bratstvo, Cijevna (Podgorica)
 Kom, Podgorica
 Grafičar, Podgorica
 Ibar, Rožaje
 Otrant, Ulcinj

Dosadašnji pobjednici

Pregled sudionika i plasmana 
Dosada je u drugoj crnogorskoj ligi nastupalo sveukupno 25 kluba, od toga čak 5 iz Podgorice.

Unutrašnje poveznice 
 Prva crnogorska nogometna liga

Vanjske poveznice
 Službena stranica Druge CFL 
 soccerway.com, Druga crnogorska nogometna liga

 2-druga
Crna Gora